Legaret est un nom de famille attesté en France .  

 Jean Legaret (1913-1976) à Paris, est un homme politique français, député et sénateur élu à Paris. Il est le père de Jean-François Legaret (1952- ).
 Jean-François Legaret (1952- ), est un homme politique français, maire UMP du  de Paris. Il est le fils de Jean Legaret (1913-1976).

Références 
 .